Greg Werckman (* 1964) ist zusammen mit Faith No More Frontman Mike Patton der Betreiber und Co-Gründer von Ipecac Recordings. Zudem gründete er 2004 sein kurzlebiges Musiklabel AntAcidAudio, welches er ohne Patton betrieb. Weiters war Werckman Sänger der Band Duh!, und acht Jahre lang der Manager von Alternative Tentacles, dem Label von Jello Biafra.

Weblinks 
 Ipecac Recordings

Einzelnachweise 

Labelbetreiber
US-Amerikaner
Geboren 1964
Mann